Афидант:

 Афидант — персонаж древнегреческой мифологии. Царь Афин в период после Троянской войны.
 Афидант — персонаж древнегреческой мифологии. Согласно Гесиоду, сын Аркада, отец Сфенебеи.